Виља Флор има више значења:

 Виља Флор (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Флор (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику